Loewer est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
Anne Loewer, cinéaste allemande
 (né en 1945), professeur américain de philosophie
Carlton Loewer (né en 1973), joueur de baseball américain
, officière de la US Navy
 (1900-1992), homme politique allemand du NSDAP

Voir aussi 

Homonymie de patronyme